Каравелово (болг. Каравелово) — название нескольких сёл в Болгарии.

 Каравелово (Пловдивская область) 
 Каравелово (Шуменская область) 
 Каравелово (Ямболская область)